Hallmark steht für:
 Hallmark Cards, US-amerikanischer Hersteller und Vertreiber von Grußkarten 
 Hallmark Entertainment, früherer Name des Film- und Fernsehproduktionsunternehmens Sonar Entertainment
 Hallmark Channel, US-amerikanischer Fernsehsender
 Hallmark, englischer  Silberstempel